Montigny je název nebo součást názvu více míst:

Francie:
 Montigny (Calvados) – obec v departementu Calvados
 Montigny (Cher) – obec v departementu Cher
 Montigny (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Montigny (Meurthe-et-Moselle) – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Montigny (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime
 Maignelay-Montigny – obec v departementu Oise
 Montigny-aux-Amognes – obec v departementu Nièvre
 Montigny-devant-Sassey – obec v departementu Meuse
 Montigny-en-Arrouaise – obec v departementu Aisne
 Montigny-en-Cambrésis – obec v departementu Nord
 Montigny-en-Gohelle – obec v departementu Pas-de-Calais
 Montigny-en-Morvan – obec v departementu Nièvre
 Montigny-en-Ostrevent – obec v departementu Nord
 Montigny-l'Allier – obec v departementu Aisne
 Montigny-la-Resle – obec v departementu Yonne
 Montigny-le-Bretonneux – obec v departementu Yvelines
 Montigny-le-Chartif – obec v departementu Eure-et-Loir
 Montigny-le-Franc – obec v departementu Aisne
 Montigny-le-Gannelon – obec v departementu Eure-et-Loir
 Montigny-le-Guesdier – obec v departementu Seine-et-Marne
 Montigny-Lencoup – obec v departementu Seine-et-Marne
 Montigny-Lengrain – obec v departementu Aisne
 Montigny-lès-Arsures – obec v departementu Jura
 Montigny-lès-Cherlieu – obec v departementu Haute-Saône
 Montigny-lès-Condé – obec v departementu Aisne
 Montigny-lès-Cormeilles – obec v departementu Val-d'Oise
 Montigny-les-Jongleurs – obec v departementu Somme
 Montigny-lès-Metz – obec v departementu Moselle
 Montigny-les-Monts – obec v departementu Aube
 Montigny-lès-Vaucouleurs – obec v departementu Meuse
 Montigny-lès-Vesoul – obec v departementu Haute-Saône
 Montigny-Montfort – obec v departementu Côte-d'Or
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne – obec v departementu Côte-d'Or
 Montigny-Saint-Barthélemy – obec v departementu Côte-d'Or
 Montigny-sous-Marle – obec v departementu Aisne
 Montigny-sur-Armançon – obec v departementu Côte-d'Or
 Montigny-sur-Aube – obec v departementu Côte-d'Or
 Montigny-sur-Avre – obec v departementu Eure-et-Loir
 Montigny-sur-Canne – obec v departementu Nièvre
 Montigny-sur-Chiers – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Montigny-sur-Crécy – obec v departementu Aisne
 Montigny-sur-l'Ain – obec v departementu Jura
 Montigny-sur-l'Hallue – obec v departementu Somme
 Montigny-sur-Loing – obec v departementu Seine-et-Marne
 Montigny-sur-Meuse – obec v departementu Ardensko
 Montigny-sur-Vence – obec v departementu Ardensko
 Montigny-sur-Vesle – obec v departementu Marne

Belgie:
 Montigny-le-Tilleul – obec v provincii Henegavsko